Serian (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Serian (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Sarawak
 Serian (Punjab), een stad in de Pakistaanse provincie Punjab